Численность: 105 000 человек (включая 20 000 срочной службы)

Состав: 10 дивизий (1 танковая, 1 механизированная, 6 пехотных, 1 воздушно-десантная и 1 инженерная), 12 отдельных бригад: (1 механизированная, 7 пехотных, 1 разведывательная, 3 артиллерийских), 1 бригада Республиканской гвардии и 5 отдельных рот спецназа.

Вооружение

Примечания

Литература

Ссылки  
 Сухопутные войска на 30.06.2002
 The Military Industry Corporation (MIC)

Вооружённые силы Судана